Das Dameneinzel der French Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Justine Henin war die Titelverteidigerin, trat jedoch zurück. Turniersiegerin wurde Ana Ivanović.

Setzliste 
Rückzüge:
Tatiana Golovin,
Sania Mirza,
Lindsay Davenport und
Daniela Hantuchová.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2008